Leonor de Bohun nació en 1366, siendo la primogénita de las tres hijas de Humphrey de Bohun, conde de Hereford, Essex y Northampton -bisnieto del rey Eduardo I de Inglaterra por línea de su padre-, y de Juana Fitzalan -tataranieta del rey Enrique III de Inglaterra por línea de su madre Leonor de Lancaster-.

A la muerte de su padre (16 de enero de 1372), los inmensos estados de la familia de Bohun son divididos entre Leonor y su hermana menor María -la segunda hija, Isabel, había muerto en la infancia en 1369.

Se casó en 1374 con Tomás de Woodstock, quinto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, el cual usa el título de conde de Essex por el derecho de su mujer.

Asesinado su esposo, posiblemente por órdenes del rey Ricardo II (8 de septiembre de 1397), Leonor decide ordenarse de religiosa, muriendo como abadesa de la abadía de Barking, el 3 de octubre de 1399, a los 33 años de edad.

Ascendencia

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Casa de Plantagenet
Condesas de Inglaterra
Duquesas inglesas por matrimonio
Inglesas del siglo XIV